

Чоловіки 
Воло́дін — російське прізвище. Відомі носії:
 Володін Андрій Олександрович (1914-1981) — російськи акустик, інженер, винахідник
 Володін Василь Геннадійович (1979) — український державний службовець.
 Володін Володимир Анатолійович — лейтенант Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Володін Володимир Вікторович (1978) — український викладач, учитель інформатики, автор навчальної та методичної літератури, громадський діяч, Заслужений вчитель України (2009).
 Володін Володимир Миколайович — інструктор-методист Херсонської ДЮСШ № 6, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Володін Володимир Сергійович (1891–1958) — радянський актор театру і кіно, народний артист РРФСР.
 Володін В'ячеслав Вікторович (нар. 1964) — російський державний і політичний діяч. Голова Держдуми Федеральних зборів РФ VII скликання з 2016 року.
 Володін Григорій Григорович (1918—2000) — український російськомовний письменник, член Союзу письменників СРСР.
 Володін Олександр Мойсейович (1919–2001) — російський драматург, сценарист і поет.
 Володін Олександр Олександрович (шахіст) (нар. 1990) — естонський шахіст, гросмейстер від 2011.
 Володін Павло Ігорович (1989) — російський хокеїст, захисник.
 Володін Юрій Васильович (1930—2006) — радянський футболіст.

Жінки 
 Володіна Інна Лазарівна (1971) — українська викладачка, учителька фізики та інформатики, авторка навчальної та методичної літератури, громадська діячка, Заслужений вчитель України (2010).
 Володіна Дар'я Артемівна ( 1991) — українська політична експертка, економістка, журналістка, кандидатка у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.
 Володіна Маргарита Володимирівна ( 1938) — радянська актриса театру і кіно, Народна артистка Російської РФСР (1973).

Примітки 

Російські прізвища